Voisins Solidaires est une association française créée en 2007 par Atanase Périfan, qui a pour objectifs de renforcer les solidarités de proximité et de favoriser la convivialité entre voisins, en complément des solidarités familiales et institutionnelles. 

L'organisation est apparentée à la Fête des Voisins - Immeubles en fête et à la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité.

À l'origine de l'association, la Fête des voisins 
Devant le succès grandissant de la Fête des voisins, lancée en 1999, Atanase Périfan crée en  l'association « Voisins Solidaires », dont l'objet est de : .

Durant les années qui suivent, des associations se créent en régions et à l'étranger.

Programme d'actions 
L'association propose à tous des actions pour améliorer les relations de voisinage et le mieux vivre ensemble.

Ces actions peuvent être menées dans toute la France, suivant deux modèles :
 les particuliers peuvent s'équiper en matériel de communication auprès de l'association pour relayer ces évènements au sein de leur voisinage ;
 les mairies et bailleurs sociaux (organismes HLM) adhérant à l'association s'approprient ce programme pour sensibiliser les habitants aux solidarités de voisinage, pour mettre en place les actions sur leur territoire et créer un réseau de voisins solidaires.

On retrouve concrètement toutes ces idées à travers un sondage qui démontre que 60 % de personnes interrogées déclarent rendre des services à leurs voisins ainsi que près de 83 % seraient prêtes à aider davantage.

Pour , l'association fournit gratuitement des kits pour aider les familles, au moment de la rentrée scolaire, de la chandeleur, de la galette des rois), ainsi que le « Kit Coronavirus » depuis 2020, . Ce kit est distribué en partenariat avec les institutions publiques.

Le , une opération baptisée , est initiée par l’association pour encourager et soutenir les  mobilisés sur le territoire par l’Opération Sentinelle.

En 2020-2021, à la suite de la pandémie due à la Covid-19, l'association propose de nouvelles actions.

Slogan et logotype 
Les slogan et logotype ont été déposés par l'association, le  à l'Institut national de la propriété industrielle. Outre la phrase récurrente utilisée dans les campagnes d'action  et ses variantes, le slogan de l'association « Les bons côtés d'être à côté » rappelle les valeurs essentielles de Voisins Solidaires : la convivialité, la proximité et le bien vivre-ensemble.

Voir aussi

Articles connexes 
 Voisins vigilants

Liens externes 

 Site web de l'association
 Covid-19 : « L'entraide entre voisins est vitale », entretien avec Atanase Périfan par la région Île-de-France le

Notes et références 

Association française fondée en 2007